Christian Zehnder ist der Name folgender Personen:

* Christian Zehnder (Musiker) (* 1961), Schweizer Musiker
 Christian Zehnder (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1976), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler 
 Christian Zehnder (Schriftsteller) (* 1983), Schweizer Slawist und Schriftsteller